45. CARIFTA Games – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla sportowców z krajów-członków Karaibskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (CARIFTA), które odbywały się pomiędzy 26–28 marca 2016 roku w Saint George’s na Grenadzie. Areną zmagań lekkoatletów był Stadion Narodowy.

Sportowcy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – juniorów (17, 18 i 19 lat) oraz kadetów (do 17 lat).

Rezultaty

Juniorzy

Mężczyźni

Kobiety 

* – konkurencje otwarte (mogli wziąć w nich udział zarówno juniorzy jak i kadeci)

Kadeci

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Ogólna

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 4 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów  [dostęp 17 maja 2016].

2016 w lekkoatletyce
2016
Lekkoatletyka na Grenadzie
Saint George’s
2016 w Ameryce Północnej